Grundton bezeichnet

 den Grundton einiger musikalischer und akustischer Phänomene 
 die Grundfrequenz eines Schwingungsvorgangs
 den Farbton eines Untergrunds (z. B. einer Tapete)
 die Grundstimmung (Beispiel: „In dem Gespräch herrschte ein freundlicher Grundton.“)
 den persönlichen Grundton eines Menschen nach dem Nada Brahma System
 die Umlaufsfrequenz (= Kehrwert der Umlaufsdauer) von Planeten als Basis der Planetentöne 

Grundton D ist der Titel einer seit 1990 vom Deutschlandfunk und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gemeinsam veranstalteten Konzertreihe, deren Erlös der Erhaltung von Baudenkmälern dient.